Miracle – album koreańskiej wokalistki BoA
 Miracle – album kanadyjskiej piosenkarki Céline Dion
 The Miracle – album zespołu Queen
 Miracle – minialbum zespołu Golden Child
 Miracle – minialbum The Original Wailers
 Miracle – singel zespołu Cascada
 Miracle – singel zespołu Foo Fighters
 Miracle – utwór brytyjskiego synth popowego zespołu Hurts
 Miracle – singel zespołu Milk Inc.
 Miracle – utwór rumuńskich piosenkarzy, Paulę Seling i Oviego
 Miracle – singel brytyjskiego piosenkarza Juliana Perretty
 Miracle – singel szkockiego DJ-a Calvina Harrisa i brytyjskiej piosenkarki Ellie Goulding
 The Miracle – singel zespołu Queen

Zobacz też 
 cud
 Miracles